Prințesa Beatrice de York (n. 1988) este nepoata reginei Elisabeta a II-a și a cincea în linia de succesiune la tronul britanic.

Prințesa Beatrice se poate referi la:
Beatrice a Angliei (1242–1275), fiica regelui Henric al II-lea al Angliei și a reginei Eleanor de Provence
Prințesa Beatrice a Regatului Unit (1857–1944), fiica cea mică a reginei Victoria și a Prințului Albert
Prințesa Beatrice de Saxa-Coburg și Gotha (1884–1966), sora mai mică a reginei Maria a României
Beatrix a Țărilor de Jos (n. 1938), fiica reginei Iuliana și actualul monarh al Țărilor de Jos